Клавдия Августа () е единствената законна дъщеря на римския император Нерон от втората му съпруга Попея Сабина Светоний, Животът на 12-те цезари, Нерон, 35. Родена е в Анциум на 21 август 63 г.

Нерон дава на Клавдия и майка ѝ титлата августа. Златни статуи са поставени в храмовете в чест на Клавдия.

Тя умира 4 месеца след раждането си. Нерон и Попея Сабина тъгуват за загубата ѝ и Клавдия е обявена за богиня (лат. Divi Claudia Augusta).

Родословното дърво на Ахенобарбите и връзката с император Нерон

Източници

Външни препратки 
 Римска монета с изображението на Клавдия Августа

Юлиево-Клавдиева династия